ADFS steht für:

 Advanced Disc Filing System, Dateisystem der Firma Acorn
 Active Directory Federation Services (Active-Directory-Verbunddienste), eine Serverrolle des Active Directory

ADFS